Kızılırmak (district), een district van de Turkse provincie Çankırı
Kızılırmak (stad), de hoofdplaats van het district
Kızılırmak (rivier)